El término traslación puede referirse:

 en geometría, a la traslación, el movimiento de cada punto a una distancia constante en una dirección dada.
 en física, a la traslación, el movimiento que cambia la posición de un objeto.
 en astrofísica, a la traslación de la Tierra, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
 en mecánica, a la traslación transversal de pesos, una de las tres traslaciones de pesos.
 en el cristianismo, a la traslación, el traslado de objetos sagrados de una localidad a otra.